Натуральне число 1318
 1318 рік до нашої ери
 1318 рік нашої ери